Nicolas Feuillatte (champagne), champagnehuis 
 Nicolas Feuillatte (ondernemer), Frans ondernemer